Портильо-де-Толедо () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Торрихос. Занимает площадь 20 км². Население — 2244 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 31 км.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Толедо